Ypiranga Futebol Clube (Erechim) – Erechim, Rio Grande do Sul
 Ypiranga Futebol Clube (Macaé) – Macaé, Rio de Janeiro
 Ypiranga Futebol Clube (Niterói) – Niterói, Rio de Janeiro
 Ypiranga Futebol Clube (São Francisco do Sul) – São Francisco do Sul, Santa Catarina

Desambiguações de clubes